Список видов муравьёв Швеции включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Швеции. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида), местного названия и охранного статуса. Всего на территории Швеции обнаружено 80 видов муравьёв из 21 рода и 4 подсемейств.

Охранный статус 

Красный список, составленный Шведским центром Swedish Species Information Center (при Шведском университете сельскохозяйственных наук) включает 2 вида уязвимых (NT), 3 вымирающих вида (EN) и 3 виды на грани исчезновения (CR). Один вид, Camponotus vagus, исчез в Швеции (его статус рассматривается как вид, исчезнувший в Швеции, или регионально вымерший), но он широко распространён в Центральной Европе.

Использованы следующие обозначения для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

См. также 
 Список видов муравьёв Андорры
 Список видов муравьёв Польши
 Список видов муравьёв Дании

Примечания

Литература

Ссылки 

Швеция
муравьи Швеции
Муравьи